Вартбург може да се отнася за:
 Вартбург, замък в Германия
 Вартбург (ЮАР), град в Южноафриканската република
 Вартбург (окръг), окръг в Тюрингия, Германия
 Вартбург (автомобил), марка автомобили

Вижте също 
 Варбург (пояснение)
 Уортбърг